Die Badminton-Asienmeisterschaft 2012 fand vom 17. bis 22. April 2012 in Qingdao in China statt.

Medaillengewinner

Setzlisten

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Asienmeisterschaft 2012
Badmintonwettbewerb in Qingdao